Oberweng heißen folgende geographische Objekte:

 Oberweng (Oberneukirchen), Ortsteil  der Gemeinde Oberneukirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

 Oberweng (Gemeinde Spital) Ortschaft der Gemeinde Spital am Pyhrn, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich